Kaggen kan syfta på följande:

 Kaggen (gud) – högsta guden hos sanfolket

Geografi

Antarktis 

 Kaggen (kulle i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar